Андреј Рубљов је освојио титулу. У финалу је победио Новака Ђоковића резултатом 6–2, 6–7 (4), 6–0.

Носиоци 

  Новак Ђоковић (финале)
  '''Андреј Рубљов (победник)
  Карен Хачанов (полуфинале)
  Аслан Карацев ''(друго коло)

<li> Кристијан Гарин (прво коло)
<li> Фабио Фоњини (полуфинале)
<li> Миомир Кецмановић (четвртфинале)
<li> Душан Лајовић (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Референце

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Србије у тенису
Тенис 2022.
Тенис у Београду